Быть человеком:

Фильмы 
 Быть человеком (фильм, 1963) — бразильский драматический фильм 1963 года, снятый режиссёром Роберту Фариасом.
 Быть человеком (фильм, 1973) — советский фильм 1973 года, снятый режиссёром Александром Игишевым.
 Быть человеком (фильм, 1993) — драматический кинофильм 1993 года, снятый режиссёром Биллом Форсайтом.
 Быть человеком (документальный фильм) — канадский документальный фильм 2005 года режиссёра Дениса Дежардена.

Телесериалы 
 Быть человеком (телесериал, Великобритания) — британский драматический сериал о жизни трёх нелюдей: вампира, оборотня и призрака, которые пытаются жить обычной человеческой жизнью.
 Быть человеком (телесериал, США) — американский ремейк 2011 года одноименного британского сериала, созданного каналом BBC.
 Быть человеком (Американский дракон: Джейк Лонг) — название предпоследнего эпизода 2 сезона американского приключенческого мультсериала «Американский дракон: Джейк Лонг» (), производства Walt Disney.

Другое 
 Быть человеком (альбом) — второй музыкальный альбом американского кантри певца Михаэля Петерсона, вышел в 1999 году.